Mary Carter ha battuto in finale Thelma Long 3–6 6–2 9–7.

Teste di serie
 Mary Hawton (semifinali)
 Mary Carter (Campionessa)
 Beryl Penrose (quarti di finale)
 Fay Muller (quarti di finale)
 Thelma Long (finalista)
 Daphne Seeney (semifinali)
 Loris Nichols (quarti di finale)
 Lorraine Coghlan (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1956